Джумпол Адулкиттипорн (; также известный как Офф (); род. 20 января 1991 года, Бангкок, Таиланд) — тайский актёр и ведущий. Наиболее известен по главным ролям Кая в сериале «Теория любви» (2019) и Шона в «Не я» (2021-2022).

Биография 
Джумпол родился в Бангкоке, Таиланд. Получил среднее образование в школе Ват Раджабопит, а затем степень бакалавра на факультете информационных и коммуникационных технологий Университета Синлпакон.

Фильмография

Телевидение

Дискография

Синглы

Награды

Примечания

Ссылки